Zhang Jie (auteur), Chinese schrijfster geboren in 1937
 Zhang Jie (gewichtheffer), Chinese gewichtheffer
 Zhang Jie (schermer), Chinese schermer
 Zhang Jie (schaatsster), Chinese schaatsster
 Zhang Jie, voormalig rector van de Jiaotong-universiteit van Shanghai
En mogelijk nog andere personen.